Вардха ():

 Вардха — город в штате Махараштра, Индия.
 Вардха — округ в штате Махараштра, Индия.
 Вардха — река в Индии, левый приток Годавари.